Atonismus (=výlučné uctívání Atona), je monotheistická varianta egyptského náboženství, existující jen po krátké období dějin.Může být spojován s více významy:

 Aton – staroegyptský nevýznamný bůh, který se stal významným (a jediným povoleným) božstvem pouze v době panování Achnatona
 Amarnské období – období, v němž proběhla Achnatonem iniciovaná náboženská reforma, ustanovující Atona za jediného boha
 Achnaton – původním jménem Amenhotep, faraon, který Atonismus vytvořil a prosadil na úkor původního náboženství
 Achetaton – město vystavěno k poctě Atona (v současnosti nazýváno El Amarna) a které bylo obýváno jen v tzv. Amarnském období
 Atonistický kemetismus – egyptský rekonstrukcionismus odkazující se na Amarnské období

Amarnské období